Osmaniye ou Osmanie é uma cidade e distrito () do sul da Turquia. É capital da província homónima e faz parte da Região do Mediterrâneo. O distrito tem  de área e em 2012 a sua população era de  habitantes (), dos quais  moravam na cidade.

Notas e referências

Ligações externas

 
Localidades da Turquia
Capitais de província da Turquia
Cidades ao longo da Rota da Seda